Erinnerung steht für:

 Erinnerung (Psychologie), mentale Wiederbelebung früherer Erlebnisse und Erfahrungen
 Erinnerung (Recht), verschiedene Rechtsbehelfe im Gerichtsverfahren
 Erinnerung (Anderson), Memory, Science-Fiction-Erzählung von Poul Anderson (1957)
 Gedächtnis, Erinnerungsvermögen
 Reminiszenz, Bezeichnung für eine Erinnerung oder für einen Anklang an etwas Früheres
 Memorandum, in der Verwaltungssprache auch „Erinnerung “

Erinnerungen steht für:
 Erinnerungen (Albert Speer), Autobiografie (1969)

Erinnern steht für:
 erinnern.at, Vermittlungsprojekt vom BMBWF zu „Nationalsozialismus und Holocaust“

Siehe auch:

 in memoriam (Begriffsklärung)